Софійський університет (Болгарія)
 Софійський університет (Японія)